Zond peut désigner :

Astronautique 
 Programme Zond, un programme spatial soviétique se déroulant entre 1964 et 1970, inluant un certain nombre de sondes Zond :
 Zond 2, une sonde spatiale soviétique faisant partie du programme Zond.
 Zond 3, un vaisseau spatial du programme spatial soviétique Zond.
 Zond 5, une sonde spatiale soviétique de 5 375 kg du programme Zond.
 Zond 8, une sonde spatiale de 5 375 kg du programme Zond.